Ciúme, o sentimento
"Ciúme de Você", canção de Roberto Carlos
"Ciúme", canção de Ultraje a Rigor do álbum Nós Vamos Invadir Sua Praia (1985)
Ciúme (canção de Kelly Key)
Ciúme (telenovela)
L'enfer, filme (1994) com Emmanuelle Béart, traduzido no Brasil como Ciúme, o Inferno do Amor Possessivo

Ver também

Desambiguação